Donghu bezeichnet:
 Donghu (Nanchang), den Stadtbezirk Donghu (东湖区) der Stadt Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Donghu (Fushun), die Großgemeinde Donghu (东湖镇) im Kreis Fushun in der chinesischen Provinz Sichuan
 Donghu (Hengshan), die Großgemeinde Donghu (东湖镇) im Kreis Hengshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Donghu (Fushun), die Großgemeinde Donghu (东湖镇) im Kreis Lianjiang in der chinesischen Provinz Fujian
 Donghu (Minqin), die Großgemeinde Donghu (东湖镇) im Kreis Minqin in der chinesischen Provinz Gansu

 Donghu (Jingyang), die Gemeinde Donghu (东湖乡) im Stadtbezirk Jingyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Donghu (Shenchi), die Gemeinde Donghu (东湖乡) im Kreis Shenchi in der chinesischen Provinz Shanxi

 Donghu (Chaoyang), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) im Stadtbezirk Chaoyang der chinesischen Stadt Peking
 Donghu (Erdao), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) im Stadtbezirk Erdao in der chinesischen Provinz Jilin
 Donghu (Fengze), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) im Stadtbezirk Fengze in der chinesischen Provinz Fujian
 Donghu (Huai’an), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) der Stadt Huai’an in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Donghu (Huangzhou), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) im Stadtbezirk Huangzhou in der chinesischen Provinz Hubei
 Donghu (Hunnan), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) im Stadtbezirk Hunnan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Donghu (Kaxgar), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) der Stadt Kaxgar im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Donghu (Luohu), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) im Stadtbezirk Luohu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Donghu (Pizhou), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) der Stadt Pizhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Donghu (Tiefeng), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) im Stadtbezirk Tiefeng in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Donghu (Xingren), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) der Stadt Xingren in der chinesischen Provinz Guizhou
 Donghu (Yuecheng), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) im Stadtbezirk Yuecheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Donghu (Yuehu), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) im Stadtbezirk Yuehu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Donghu (Yuhang), das Straßenviertel Donghu (东湖街道) im Stadtbezirk Yuhang in der chinesischen Provinz Zhejiang

 Donghu (Volk), ein mongolisches Nomadenvolk

Darüber hinaus ist Donghu eine häufige Falschschreibung für:
 Dong Hu (Wuhan), einen See in der chinesischen Stadt Wuhan;
 Dong Hu (Shaoxing), einen See in der chinesischen Stadt Shaoxing.